Császár Attila (Pápa, 1984. április 23. –) magyar labdarúgó, az FC Ajka hátvédje.

További információk 
HLSZ
A Lombard Pápa hivatalos honlapja

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Lombard Pápa labdarúgói
Az FC Ajka labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Veszprém FC labdarúgói
A DAC 1912 FC labdarúgói
Pápaiak
1984-ben született személyek
Élő személyek
A Mosonmagyaróvári TE labdarúgói